Schneewirbel steht für:

 Wirbel aus vom Wind aufgewirbeltem Schnee
 Schneewirbel, Titel eines Gemäldes der russischen Künstlerin Marianne von Werefkin